Sylvanus ist der Familienname von
 Johannes Sylvanus, evangelischer Theologe, 1572 in Heidelberg als Häretiker hingerichtet
 Erwin Sylvanus (1917–1985), westfälischer Schriftsteller

Siehe auch: 
 Silvanus